Les Vertueuses est un court métrage français réalisé par Stéphanie Halfon en 2021.

Synopsis 
Etel, neuf ans, juive orthodoxe, voue un amour démesuré à sa mère Miriam, dont elle recherche les attentions. Quand Etel a ses règles pour la première fois, Miriam la regarde enfin comme une femme. Etel est ravie, jusqu'à ce qu'elle découvre que dans sa religion les femmes réglées sont impures. Une gynécologue lui propose une solution: freiner sa puberté précoce.

Fiche technique 
 Titre : Les Vertueuses
 Réalisation : Stéphanie Halfon
 Scénario : Stéphanie Halfon
 Photographie : Evgenia Alexandrova
 Montage : Rémi Langlade
 Costumes : Léa Rutkowski
 Décors : Armelle Rabaté
 Montage son : Ange Hubert
 Production : Mondina Films
 Coproduction : Delante Cinéma
 Pays d'origine : 
 Langue originale : Français
 Genre : Fiction, Drame
 Durée : 30 minutes

Distribution 
 Lou Bennett : Etel
 Zineb Triki : Myriam
 Carla Besnaïnou : Shaina
 Olivia Côte : Dr. Adler
 Séram Borgel-Guez : David
 Jean-Jacques Scemama : Haim
 Yaniv Douieb : Shmuel
 Eliott Bloch : Chlomo
 Manesca de Ternay : La Balanite

Distinctions

Prix 

 Prix d’interprétation féminine pour Lou Bennett - Unifrance / France Télévisions (2022, )
 Prix du Jury des Partenaires – Festival Pluriel.les (2022, )
 Kids 11+ Award – Tirana International Film Festival (2022, )
 Prix d'interprétation pour Lou Bennett - FILMETS Badalona Film Festival (2022, )
 Audience Short Film Award - The American French Film Festival (ex-COLCOA) (2022, )
 Audience Award - C'est pas la taille qui compte (2022, )
 Best Art Direction - La Cabina (2022, )

Nominations 

 Meilleur court métrage de fiction César (2023, )
 Sélection Officielle Court Métrage de Fiction César (2023, )
 Sélection du Prix France Télévisions du Court-métrage (2022, )
 Sélection du Prix Unifrance du Court-métrage (2022, )

Festivals 

 Paris Courts Devant – hors compétition (2022, )
 Festival international du film de Santa Barbara – Women taking charge (2022, )
 Festival Pluriel.les – compétition (2022, )
 Aspen Shortfest – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 International Children Care Festival – compétition (2022, )
 Festival du Film de Vébron – compétition (2022, )
 Lago Film Fest – compétition Unicef Teens [Women of Virtue] (2022, )
 Festival international du film de Rhode Island – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 Nòt Film Fest – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 Nevada City Film Festival – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 DC Shorts Film Festival – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 Tirana International Film Festival – Panorama [Women of Virtue] (2022, )
 Bolton Film Festival – compétition (2022, )
 San Jose International Short Film Festival – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 The American French Film Festival (ex-COLCOA) – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 San Diego International Jewish Film Festival / Joyce Forum – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 FILMETS Badalona Film Festival  – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 Boston Jewish Film Festival – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 Austin Jewish Film Festival [Women of Virtue] (2022, )
 Festival européen du film court de Brest – hors compétition (2022, )
 La Cabina Festival Internacional de mediometrajes de Valencia – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 Warshaw Jewish Film Festival [Women of Virtue] (2022, )
 Pittsburg Shorts – compétition [Women of Virtue] (2022, )
 Lublin Film Festival [Women of Virtue] (2022, )

Notes et références

Liens externes 

Film français sorti en 2021
Court métrage français